Sintești se poate referi la:
Sintești, Ialomița
Sintești, Ilfov
Sintești, Timiș